Фехта () — район в Германии. Центр района — город Фехта. Район входит в землю Нижняя Саксония. Занимает площадь 812,54 км². Население — 133 401 чел. Плотность населения — 162,9 человек/км².

Официальный код района — 03 4 60.

Район подразделяется на 10 общин.

Города и общины 
 Бакум (5 712)
 Дамме (16 162)
 Динклаге (12 631)
 Гольденштедт (10 124)
 Хольдорф (6 505)
 Лоне (25 368)
 Нойенкирхен-Фёрден (8 045)
 Штайнфельд (9 437)
 Фехта (31 243)
 Фисбек (11 568)

Ссылки 
 www.landkreis-vechta.de Официальная страница

Районы Нижней Саксонии